Eduardo Esteban Martínez, Argentijns volleyballer en beachvolleyballer
Eduardo Martínez (motorcrosser), Mexicaans motorcrosser
Eduardo Martínez (rallynavigator), Spaans rallynavigator